Ушкале́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Ушкаленко Олександр Анатолійович (1964 р.н.) — Майстер спорту України міжнародного класу, триразовий чемпіон світу з лижних гонок (1983, 1984), учасник Олімпійських ігор у Нагано (Японія) 1998 року, старший викладач кафедри спортивних дисциплін та фізичного виховання Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка.
 Ушкаленко Людмила Іванівна (1955 р.н.) — директор, учитель російської мови Клугіно-Башкирівської гімназії Чугуївської міської ради Харківської області.